La Route nationale 627 est un nom utilisé pour plusieurs routes :
 Route nationale 627 en Belgique
 Route nationale 627 en France

Voir aussi